Cihanjuang (Parongpong), een plaats in Indonesië
Cihanjuang (Cimanggung), een plaats in Indonesië